Het Nederlands kampioenschap dammen van 1959 telde zestien deelnemers. Baris Dukel won bij dit kampioenschap zijn eerste  nationale titel. Hij behaalde als enige 19 punten.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1959